São João de Pirabas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João de Pirabas (ort), Pará, 
 São João de Pirabas (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar